Die Eerste Divisie 1983/84 war die 28. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1983 und endete am 12. Mai 1984.

Modus 
Die 17 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 32 Saisonspiele. Der Meister und Zweitplatzierte stieg direkt in die Eredivisie auf. Der dritte Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde zwischen den vier Staffelsieger ermittelt.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spieltagen 1–8, 9–16, 17–24 und 25–32. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch der schon qualifiziert, ging der Platz an den besten nicht qualifizierten Verein.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 16 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger FC Twente Enschede, NAC Breda und NEC Nijmegen aus der Eredivisie, sowie RBC Roosendaal aus dem Amateurbereich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger ermittelten den dritten Aufsteiger. Die Spiele fanden zwischen dem 19. Mai und 5. Juni 1984 statt.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1983/84